Gerald Abrahams – scacchista, scrittore e avvocato britannico
 Harold Abrahams – atleta britannico, di origine ebraica
 Israel Abrahams – ebraista inglese
 Jim Abrahams – sceneggiatore e regista statunitense, membro del trio Zucker-Abrahams-Zucker
 Jon Abrahams – attore statunitense
 Laurie Abrahams – ex calciatore inglese
 Leo Abrahams –  musicista, produttore discografico e compositore britannico
 Mick Abrahams – chitarrista inglese
 Peter Abrahams – scrittore statunitense
 Peter Abrahams – scrittore sudafricano

Altro 
 Segno di Abrahams – possibile segno di tubercolosi polmonare, ovvero di calcolosi biliare
 Zucker-Abrahams-Zucker – trio di cineasti, che formarono il gruppo teatrale Kentucky Fried Theater

Pagine correlate 
 Abrami
 Abramo (disambigua)
 Ibrahim (disambigua)

en:Abrahams